Пастернацкий — фамилия.

Известные носители:
 Пастернацкий, Владимир Иларионович (1885—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Пастернацкий, Иван Романович (1848—1887) — русский врач, профессор Варшавского университета.
 Пастернацкий, Фёдор Игнатьевич (1845—1902) — русский терапевт, один из основоположников бальнеологии и курортологии в России.